Port Football Club é um clube de futebol da Tailândia. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Tailândia